Moto apparente – In astronomia, il moto di un corpo osservato da uno specifico punto di riferimento.
 Movimento beta – In psicologia, percezione della successione due stimoli stazionari come un unico stimolo in movimento.
 Fenomeno Phi – Percezione illusoria dove un'incorporea percezione del movimento è prodotta da una successione di immagini statiche.